Bialetti est un nom italien qui désigne :
 Bialetti la marque industrielle italienne fondée en 1933, réputée pour ses cafetières Moka.
 Son fondateur Alfonso Bialetti (1888-1970).
 son fils Renato Bialetti (1923-2016).
 Felice Bialetti (1869-1906), sculpteur italien.